Перу се први пут појавио на Олимпијским играма 1936. године, једино су пропустили игре одржане 1952. године. После тога Перу је слао своје спортисте на све наредне касније одржане Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма Перу никада није учествовао. Представници Перуа су закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу су освојили 4 медаље, од тога и једну златну 1948. године у Лондону.

Национални олимпијски комитет Перуа (-{Comité Olímpico Peruano}-) је основан 1924. а признат од стране МОКа 1936. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Перу на олимпијским играма